Las Rosas bezeichnet:

 die Hauptstadt des Departamentos Belgrano in der Provinz Santa Fe in Argentinien, siehe Las Rosas (Santa Fe)
 ein Municipio im Bundesstaat Chiapas in Mexiko, siehe Municipio Las Rosas
 die Hauptstadt des gleichnamigen Municipios in Chiapas, siehe Las Rosas (Chiapas)
 einen Ort im mexikanischen Bundesstaat México, siehe Las Rosas (México)